Terebrantia peut désigner deux taxons chez les insectes :
 un ancien synonyme de Terebrantes de l'ordre des Hymenoptera ;
 le sous-ordre Terebrantia de l'ordre des Thysanoptera.

es:Parasitica
pl:Parasitica